Endre kan syfta på:

Ortnamn 
 Endre ting – ett ting på Gotland
 Endre socken – en socken i Gotlands norra härad
 Endre landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Endre församling – en församling i Roma pastorat i Medeltredingens kontrakt i Visby stift
 Endre kyrka – en kyrkobyggnad i Endre på Gotland
 Endre distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
Endre kyrkby - småort omkring kyrkan

Personnamn 
Endre (namn) – ett mansnamn
Lena Endre – en svensk skådespelare